Heterogonium är ett släkte av ormbunkar. Heterogonium ingår i familjen Tectariaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Heterogonium